Bobina (справжнє ім'я: Дмитро Алмазов, ) — російський діджей, що створює музику в стилі транс. Переможець Russian Dance Music Awards у номінації «Найпопулярніший артист в категорії танцювальна музика» 2006 року. Учасник Tiesto in Concert-2007. У Росії продано 40 тисяч копій альбому «Again».

Досягнегння 
 № 16 у рейтингу діджеїв за версією журналу Djmag за 2009 рік .
 Найкращий dj Росії за 2009 рік за думкою народного голосування
 Автор гімну Казантипу (2009 рік)
 Переможець Russian Dance Music Awards у номінації «Найкращий Російський DJ 2007» 
 Перший російський учасник фестивалю Trance Energy (2007) і Miami Winter Music Conference (2008) 

TOP 100 DJ Росії
    * TOP 100 DJ Росії 2005 - 30 місце
    * TOP 100 DJ Росії 2006 - 7 місце
    * TOP 100 DJ Росії 2007 - 6 місце
    * TOP 100 DJ Росії 2008 - 4 місце
    * TOP 100 DJ Росії 2009 - 1 місце

PRO TOP DJ Росії

    * TOP 100 DJ Росії 2006 - 23 місце
    * TOP 100 DJ Росії 2007 - 4 місце
    * TOP 100 DJ Росії 2008 - 3 місце

Композиції

2004 
 Bobina ‎– Lazy World

2006 
 Bobina ‎– The Russian Standart EP
 Bobina ‎– Beautiful Friend / Trance For Cowboys

2007 
 Bobina Feat Elles De Graaf ‎– Lighthouse

2008 
 Bobina ‎– Slow

2009 
 Bobina ‎– Time & Tide
 Bobina ‎– Invisible Touch

2010 
 Bobina Feat. Sabrina Altan - Angel Of The North

2011 
 Bobina & Betsie Larkin ‎– You Belong To Me
 Bobina Feat. Erin Marsz ‎– Let You In

2012 
 Bobina, Betsie Larkin ‎– No Substitute For You
 Bobina ‎– Quattro 372
 Bobina ‎– The Space Track
 Bobina ‎– Diamond Hell

2013 
 Bobina, Ana Criado ‎– For Who I Am
 Bobina ‎– На-На-На
 Bobina Feat. Mariske Hekkenberg ‎– Slow MMXIII
 Bobina ‎– Basque The Dog
 Bobina With Andrew Rayel ‎– Sacramentum
 Bobina ‎– Miami Echoes / Lovin' Lies

2014 
 Bobina ‎– Out Of Coverage
 Bobina Feat. Shahin Badar ‎– Delusional
 Bobina ‎– Winter
 Bobina ‎– Refuge
 Bobina & Susana ‎– Play Fire With Fire
 Bobina & Vigel ‎– Crunch
 Bobina ‎– Nos Encontramos
 Bobina & Christian Burns ‎– Still In Love

2015 
 Bobina ‎– Flying Kitten
 Bobina ‎– Maharaja

2016 
 Bobina ‎– Music Box

Альбоми 
 «Catchy!» (CD) Uplifto Records, 2004
 «Lazy World» (Single) Deepblue Records, 2004
 «Russia Goes Clubbing (Stage 001)» (CD, компіляція) World Club Music, 2005
 «Beautiful Friend» (компиляция) World Club Music, 2006
 «Beautiful Friend / Trance For Cowboys» (Remixes) (12") Maelstrom Records, 2006
 «The Russian Standart EP» (EP) High Contrast Recordings, 2006
 «Lighthouse» (Maxi) Maelstrom Records, 2007
 «Live @ Trance Energy» (CD, Mixed, компіляція) World Club Music, 2007
 «Live Mix @ Castle Dance Ice Edition 2007» (CD, компиляция) Dance Planet Ltd., 2007
 «Again» (CD, Album, Dig) World Club Music, 2008
 «Russia Goes Clubbing (Stage 002)» (CD, компіляція) World Club Music, 2008
 «Slow» (Maxi) Maelstrom Records, 2008
 «Again (Special Edition)» (2xCD, Album) Maelstrom Records, 2009
 «Again Remixed» (Album, компіляція) World Club Music, 2009
 «Honestly (Ilya Soloviev Remixes)» (Vinyl) Maelstrom Records, 2009
 «Invisible Touch» (CD) World Club Music, 2009
 «KaZantip Republic Z17» (CD, Mixed) World Club Music, 2009
 «Time & Tide»	Maelstrom Records, 2009
 «Russia Goes Clubbing 2010» (CD, компіляція) Open Gate, World Club Music, 2010

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Твіттер онлайн 
 Сторінка на promodj.ru

Примітки 

Уродженці Москви
Російські діджеї